

Geografia

Austria 
 Trattenbach – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen
 Trattenbach – rzeka, dopływ Anizy